NZR-Klasse Q steht für folgende Lokomotiven der Neuseeländischen Staatlichen Eisenbahngesellschaft:

 NZR-Klasse Q (1878), Tender-Dampflokomotive der Achsfolge 1'B2', Betriebsaufnahme 1878
 NZR-Klasse Q (1901), Schlepptender-Dampflokomotive der Achsfolge 2'C1', Betriebsaufnahme 1901